Рен — фамилия и топоним.

Топонимы 
 Рен (Ренн, ) — город во Франции, столица Бретани.
 Рен () — река во Франции в департаменте Верхняя Марна региона Гранд-Эст.
  — река во Франции, приток Луары.

Персоналии 
 Рен, Кристофер (1632—1723) — английский математик и архитектор.
 Рен, Персиваль (1885—1941) — британский писатель, автор приключенческих романов.
 Рен, Олли род. 1962) — финский и европейский политик.
 Рен, Стефан (род. 1966) — шведский футболист и тренер.
 Рен, Томми (род. 1970) — шведский гитарист, участник групп «Moahni Moahna» и «Angtoria».
 Рен, Элизабет (род. 1935) — финский политик.
 Рен, Эми (род. 1989) — британская актриса.

Другое 
 РЕН ТВ — российский федеральный телеканал.

См. также 
 Рён — горный массив, расположенный в центральной части Германии.
 Кайло Рен
 Шоу Рена и Стимпи
 
 REN